В статье представлен список Чрезвычайных и Полномочных Послов Российской Федерации в государствах Африки. После даты назначения или освобождения от должности стоит номер соответствующего Указа Президента Российской Федерации.

Посольства, консульства и другие представительства СССР за рубежом перешли в ведение Министерства иностранных дел РСФСР от упраздняемого Министерства внешних сношений СССР по Указу Президента РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 291 «О внешнеполитической службе РСФСР». Послы и представители СССР при этом не переназначались. Даты назначения послов Российской Федерации, назначенных еще в качестве послов СССР, в списке не указаны.

В периоды времени между освобождением от должности одного и назначением нового посла его функции исполняет Временный поверенный в делах Российской Федерации, назначаемый из числа старших дипломатических сотрудников посольства (в некоторых странах такие периоды продолжаются по несколько месяцев).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1371 «О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг» лицам, занимающим должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации (в иностранном государстве) присваиваются дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.

Алжир 
Алжирская Народная Демократическая Республика

 Аксенёнок, Александр Георгиевич (до 4 сентября 1995 г., № 896)
 Егошкин, Валерий Евгеньевич (4 сентября 1995 г., № 897 — 31 декабря 1999 г., № 1778)
 Вершинин, Сергей Васильевич (31 декабря 1999 г., № 1781 — 8 декабря 2003 г., № 1448)
 Титоренко, Владимир Ефимович (8 декабря 2003 г., № 1449 — 15 февраля 2007 г., № 168)
 Егоров, Александр Валентинович (15 февраля 2007 г., № 169 — 15 ноября 2011 г., № 1494)
 Золотов, Александр Юрьевич (15 ноября 2011 г., № 1495 — 10 июля 2017 г., № 316)
 Беляев, Игорь Алексеевич (10 июля 2017 г., № 317 — 27 мая 2022 г., № 319)
 Шуваев, Валерьян Владимирович (с 27 мая 2022 г., № 321)

Ангола 
Республика Ангола

 Капралов, Юрий Семёнович (до 26 июня 1995 г., № 647)
 Раевский, Владимир Николаевич (26 июня 1995 г., № 648 — 17 декабря 1999 г., № 1653)
 Андреев, Сергей Вадимович (21 декабря 1999 г., № 1669 — 14 августа 2002 г., № 890)
 Кемарский, Андрей Вадимович (14 августа 2002 г., № 891 — 14 сентября 2007 г., № 1197)
 Ненашев, Сергей Васильевич (14 сентября 2007 г., № 1198 — 19 октября 2012 г., № 1413)
 Лобач, Дмитрий Анатольевич (19 октября 2012 г., № 1414 — 23 мая 2017 г., № 226)
 Тараров, Владимир Николаевич (с 23 мая 2017 г., № 227)

Бенин 
Республика Бенин
 
 Журавлёв, Виталий Константинович (до 22 апреля 1992 г., № 410)
 Чепик, Юрий Петрович (31 декабря 1992 г., № 1735 — 8 мая 1998 г., № 515)
 Тимофеев, Владимир Павлович (8 мая 1998 г., № 516 — 17 июля 2002 г., № 745)
 Тимошенко, Владимир Семёнович (17 июля 2002 г., № 746 — 30 июня 2008 г., № 1005)
 Гращенков, Юрий Григорьевич (30 июня 2008 г., № 1006 — 31 мая 2013 г., № 519)
 Ковальчук, Олег Владимирович (31 мая 2013 г., № 520 — 7 августа 2017 г., № 364)
 Евдокимов, Игорь Дмитриевич (с 7 августа 2017 г., № 366)

Ботсвана 
Республика Ботсвана

 Юхин, Владимир Владимирович (24 ноября 1993 г., № 1998 — 19 ноября 1998 г., № 1420)
 Калугин, Валерий Алексеевич (19 ноября 1998 г., № 1421 — 29 сентября 2003 г., № 1124)
 Лякин-Фролов, Игорь Семёнович (29 сентября 2003 г., № 1125 — 29 февраля 2008 г., № 276)
 Корсун, Анатолий Николаевич (29 февраля 2008 г., № 277 — 6 августа 2014 г., № 558)
 Сибилев, Виктор Иванович (6 августа 2014 г., № 559 — 28 октября 2020 г., № 651)
 Кемарский, Андрей Вадимович (с 28 октября 2020 г., № 652)

Буркина-Фасо 
Буркина-Фасо (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Кот-д’Ивуаре)

 Корендясов, Евгений Николаевич (до 2 ноября 1992 г., № 1316)
 Майоров, Михаил Владимирович (2 ноября 1992 г., № 1318 — 26 июня 1995 г., № 643)
 Черновол, Георгий Андреевич (26 июня 1995 г., № 644 — 29 марта 2000 г., № 601)
 Трофимов, Александр Михайлович (29 марта 2000 г., № 602 — 8 июня 2006 г., № 565)
 Ковальчук, Олег Владимирович (8 июня 2006 г., № 566 — 29 октября 2010 г., № 1306)
 Рогов, Леонид Викторович {11 февраля 2011 г., № 174 — 18 января 2016 г., № 18}
 Байков, Владимир Анатольевич (26 апреля 2016 г., № 198 — 14 июля 2022 г., № 452)
 Салтыков, Алексей Эдуардович (с 14 июля 2022 г., № 454)

Бурунди 
Республика Бурунди

 Веселов, Артур Васильевич (до 22 мая 1995 г., № 507)
 Лякин-Фролов, Игорь Семёнович (22 мая 1995 г., № 508 — 24 августа 1999 г., № 1110)
 Гуменюк, Геннадий Владимирович (24 августа 1999 г., № 1111 — 4 марта 2005 г., № 250)
 Тимофеев, Владимир Павлович (4 марта 2005 г., № 251 — 15 февраля 2011 г., № 186)
 Малышев, Владимир Фёдорович (15 февраля 2011 г., № 187 — 1 декабря 2014 г., № 744)
 Тодуа, Георгий Владимирович (1 декабря 2014 г., № 745 — 17 июля 2019 г., № 339)
 Михайлов, Валерий Александрович (с 17 июля 2019 г., № 341)

Габон 
Габонская Республика

 Шманевский, Юрий Казимирович (до 5 июля 1993 г., № 988)
 Лейзаренко, Юрий Тимофеевич (5 июля 1993 г., № 989 — 1 августа 1998 г., № 914)
 Борисов, Александр Филиппович (1 августа 1998 г., № 916 — Указ об освобождении от должности не найден)
 Сухов, Всеволод Иванович (9 июля 1999 г., № 890 — 11 ноября 2003 г., № 1333)
 Прыгин, Владимир Иванович (11 ноября 2003 г., № 1334 — 16 сентября 2008 г., № 1360)
 Тарабрин, Владимир Евгеньевич (16 сентября 2008 г., № 1361 — 25 июня 2013 г., № 574)
 Кураков, Дмитрий Викторович (25 июня 2013 г., № 575 — 17 августа 2020 г., № 513)
 Искандаров, Ильяс Фархадович (с 17 августа 2020 г., № 514)

Гамбия 
Республика Гамбия (послами по совместительству назначаются послы в Сенегале)

 Липняков, Валерий Николаевич (10 февраля 1992 г., № 126 — 2 июня 1997 г., № 543)
 Балтрунас, Валерийонас Стасевич (2 июня 1997 г., № 544 — 15 августа 2001 г., № 1048)
 Романов, Александр Александрович (28 августа 2001 г., № 1069 — 21 апреля 2006 г., № 414)
 Шульгин, Александр Васильевич (21 апреля 2006 г., № 415 — 16 сентября 2009 г., № 1036)
 Нестерушкин, Валерий Михайлович (16 июня 2010 г., № 737 — 6 августа 2014 г., № 553)
 Крюков, Сергей Николаевич (6 августа 2014 г., № 555 — умер 11 июня 2019 г.)
 Кураков, Дмитрий Викторович (с 17 августа 2020 г., № 516)

Гана 
Республика Гана

 Токин, Владимир Николаевич (до 6 сентября 1997 г., № 995)
 Павлов, Павел Денисович (6 сентября 1997 г., № 996 — 4 апреля 2002 г., № 333)
 Орлов, Валерий Яковлевич (4 апреля 2002 г., № 334 — 26 июля 2006 г., № 787)
 Покровский, Андрей Викторович (26 июля 2006 г., № 788 — ?)
 Барбин, Владимир Владимирович (4 декабря 2009 г., № 1376 — 30 мая 2014 г., № 380)
 Суслов, Дмитрий Юрьевич (30 мая 2014 г., № 381 — 17 мая 2021 г., № 275)
 Бердников, Сергей Леонидович (с 17 мая 2021 г., № 275)

Гвинея 
Гвинейская Республика

 Студенников, Игорь Иванович (2 марта 1992 г., № 206 — 27 августа 1998 г., № 996)
 Иващенко, Игорь Георгиевич (26 августа 1998 г., № 994 — 25 марта 2004 г., № 398)
 Малев, Дмитрий Васильевич (25 марта 2004 г., № 399 — 27 января 2011 г., № 94)
 Брегадзе, Александр Вадимович (27 января 2011 г., № 95 — 4 марта 2019 г., № 88)
 Разумовский, Вадим Владиленович (с 4 марта 2019 г., № 89)

Гвинея-Бисау 
Республика Гвинея-Бисау

 Чигвинцев, Юрий Константинович (14 марта 1997 г., № 235 — 28 июня 1999 г., № 853)
 Петухов, Владимир Евгеньевич (9 июня 2003 г., № 637 — 1 декабря 2008 г. , № 1662)
 Валинский, Михаил Яковлевич (1 декабря 2008 г., № 1663 — 9 марта 2016 г. , № 105)
 Егоров, Александр Рэмович (с 9 марта 2016 г. , № 106)

Джибути 
Республика Джибути

 Абдуллаев, Пулат Хабибович (до 26 мая 1995 г., № 529)
 Цвигун, Михаил Семёнович (26 мая 1995 г., № 530 — 5 мая 1999 г., № 552)
 Федосов, Геннадий Иванович (19 июля 1999 г., № 893 — 27 октября 2003 г., № 1262)
 Брегадзе, Александр Вадимович (27 октября 2003 г., № 1263 — 20 января 2009 г., № 72)
 Орлов, Валерий Яковлевич (20 января 2009 г., № 73 — 27 ноября 2015 г., № 579)
 Кузнецов, Сергей Николаевич (27 ноября 2015 г., № 580 — 4 апреля 2019 г., № 148))
 Голованов, Михаил Алексеевич (с 24 апреля 2019 г., № 184)

Египет 
Арабская Республика Египет

 Поляков, Владимир Порфирьевич (до 4 июля 1995 г., № 664)
 Гудев, Владимир Викторович (4 июля 1995 г., № 665 — 21 апреля 2000 г., № 702)
 Денисов, Андрей Иванович (21 апреля 2000 г., № 703 — 28 декабря 2001 г., № 1502)
 Картузов, Николай Васильевич (2 июля 2002 г., № 687 — умер 9 июня 2004 г.)
 Богданов, Михаил Леонидович (21 января 2005 г., № 50 — 12 июня 2011 г., № 789)
 Кирпиченко, Сергей Вадимович (7 сентября 2011 г., № 1170 — умер 2 сентября 2019 г.)
 Борисенко, Георгий Евгеньевич (с 27 апреля 2020 г., № 291}

Замбия 
Республика Замбия

 Поч, Эйжен Антонович (до 31 декабря 1992 г., № 1743)
 Бочарников, Михаил Николаевич (31 декабря 1992 г., № 1744 — 16 декабря 1996 г., № 1696)
 Бойко, Владимир Лукьянович (4 июля 1997 г., № 682 — 28 августа 2001 г., № 1070)
 Дорохин, Владимир Дмитриевич (28 августа 2001 г., № 1071 — 10 октября 2005 г., № 1187)
 Азимов, Анвар Сарварович (10 октября 2005 г., № 1188 — 31 июля 2008 г., № 1155)
 Малахов, Борис Николаевич (6 октября 2008 г., № 1444 — умер 26 ноября 2012 г.)
 Кожанов, Константин Петрович (3 июля 2013 г., № 604 — 31 октября 2019 г., № 534)
 Болдырев, Александр Вилович (31 октября 2019 г., № 535 — умер 20 января 2021 г.)
Ярахмедов Азим Алаудинович (с 7 декабря 2021 г., № 693)

Зимбабве 
Республика Зимбабве

 Юкалов, Юрий Алексеевич (до 8 августа 1996 г., № 1143)
 Сафонов, Леонид Алексеевич (8 августа 1996 г., № 1144 — 24 июля 2001 г., № 919)
 Щербак, Олег Николаевич (24 июля 2001 г., № 920 — 14 сентября 2007 г., № 1203)
 Крюков, Сергей Николаевич (14 сентября 2007 г., № 1204 — 15 декабря 2010 г., № 1568)
 Кушаков, Андрей Анатольевич (15 декабря 2010 г., № 1569 — умер 8 марта 2012 г.)
 Бахарев, Сергей Викторович (26 марта 2013 г., № 291 — 26 июня 2019 г., № 296)
 Красильников, Николай Владимирович (с 26 июня 2019 г., № 297)

Кабо-Верде 
Республика Кабо-Верде

 Столяров, Владимир Иванович (до 4 апреля 1997 г., № 298)
 Петухов, Владимир Евгеньевич (4 апреля 1997 г., № 299 — 9 ноября 2000 г., № 1850)
 Чепик, Юрий Петрович (9 ноября 2000 г., № 1851 — 28 сентября 2004 г., № 1241)
 Карпушин, Александр Романович (28 сентября 2004 г., № 1242 — 14 января 2011 г., № 44)
 Курдюмов, Борис Георгиевич (14 января 2011 г., № 45 — 1 февраля 2018 г., № 46)
 Соколенко, Владимир Григорьевич (1 февраля 2018 г., № 47 — 13 октября 2021 г., № 585)
 Поклонская, Наталья Владимировна (13 октября 2021 г., № 586 — 2 февраля 2022 г., № 37)
 Материй, Юрий Борисович (с 8 сентября 2022 г., № 613)

Камерун 
Республика Камерун

 Литвин, Виталий Яковлевич (до 6 февраля 1996 г., № 149)
 Уткин, Евгений Алексеевич (6 февраля 1996 г., № 150 — 6 мая 2000 г., № 802)
 Абдуллаев, Пулат Хабибович (26 мая 2000 г., № 963 — 24 марта 2006 г., № 249)
 Ахмедов, Станислав Анварович (24 марта 2006 г., № 250 — 28 февраля 2011 г., № 236)
 Рациборинский, Николай Леонидович (28 февраля 2011 г., № 237 — 18 сентября 2017 г., № 429)
 Башкин, Анатолий Геннадьевич (с 18 сентября 2017 г., № 430)

Кения 
Республика Кения

 Китаев, Владимир Сергеевич (до 1 сентября 1992 г., № 1040)
 Майорский, Борис Григорьевич (1 сентября 1992 г., № 1041 — 21 июля 1998 г., № 858)
 Цепов, Борис Анатольевич (21 июля 1998 г., № 859 — 5 декабря 2000 г., № 1969)
 Игнатьев, Александр Александрович (5 декабря 2000 г., № 1970 — 27 июля 2005 г., № 882)
 Егошкин, Валерий Евгеньевич (27 июля 2005 г., № 883 — 23 декабря 2010 г., № 1585)
 Макаренко, Александр Михайлович (23 декабря 2010 г., № 1586 — 4 мая 2018 г., № 191)
 Максимычев, Дмитрий Игоревич (с 4 мая 2018 г., № 192)

Коморские острова 
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова — Союз Коморских Островов (послами по совместительству до 1993 г. назначались послы на Сейшельских островах, с 1993 г. — послы в Мадагаскаре)

 Анисимов, Виктор Витальевич (до 28 декабря 1993 г., № 2309)
 Мерзляков, Юрий Николаевич (28 декабря 1993 г., № 2310 — 16 мая 1997 г., № 494)
 Макаренко, Александр Михайлович (16 мая 1997 г., № 495 — 4 июня 2001 г., № 639)
 Романов, Юрий Александрович (4 июня 2001 г., № 641 — 16 февраля 2006 г., № 122)
 Гончаренко, Владимир Борисович (16 февраля 2006 г., № 123 — 19 июня 2013 г., № 567)
 Ахмедов, Станислав Анварович (19 июня 2013 г., № 569 — 2 декабря 2020 г., № 750)
 Андреев, Андрей Владимирович (с 2 декабря 2020 г., № 752)

Республика Конго 
Республика Конго

 Зайцев, Анатолий Сафронович (до 5 июля 1994 г., № 1393)
 Сизых, Николай Гаврилович (5 июля 1994 г., № 1394 — 31 мая 1999 г., № 676)
 Ненашев, Сергей Васильевич (31 мая 1999 г., № 677 — 11 ноября 2003 г., № 1331)
 Цвигун, Михаил Семёнович (11 ноября 2003 г., № 1332 — 15 октября 2009 г., № 1165)
 Романов, Юрий Александрович (15 октября 2009 г., № 1166 — 7 апреля 2014 г., № 216)
 Михайлов, Валерий Александрович (7 апреля 2014 г., № 217 — 17 июля 2019 г., № 341)
 Чепик, Георгий Юрьевич (с 17 июля 2019 г., № 341)

Демократическая Республика Конго 
Республика Заир — Демократическая Республика Конго

 Ионайтис, Владисловас Владисловович (до 16 марта 1993 г., № 345)
 Спирин, Юрий Алексеевич (16 марта 1993 г., № 346 — 16 октября 1998 г., № 1265)
 Гамаюн, Валерий Анатольевич (16 октября 1998 г., № 1266 — 30 сентября 2003 г., № 1126)
 Васнецов, Олег Владимирович (30 сентября 2003 г., № 1127 — 27 августа 2008 г., № 1267)
 Клименко, Анатолий Иванович (27 августа 2008 г., № 1268 — 11 июня 2013 г., № 554)
 Евдокимов, Игорь Дмитриевич (11 июня 2013 г., № 555 — 7 августа 2017 г., № 365)
 Сентебов, Алексей Леонидович (с 7 августа 2017 г., № 367)

Кот-д’Ивуар 
Республика Кот-д’Ивуар

 Майоров, Михаил Владимирович (до 26 июня 1995 г., № 643)
 Черновол, Георгий Андреевич (26 июня 1995 г., № 644 — 29 марта 2000 г., № 601)
 Трофимов, Александр Михайлович (29 марта 2000 г., № 602 — 8 июня 2006 г., № 565)
 Ковальчук, Олег Владимирович (8 июня 2006 г., № 566 — 29 октября 2010 г., № 1306)
 Рогов, Леонид Викторович (29 октября 2010 г., № 1307 — 18 января 2016 г., № 18)
 Байков, Владимир Анатольевич (18 января 2016 г., № 19 — 14 июля 2022 г., № 452)
 Салтыков, Алексей Эдуардович (с 14 июля 2022 г., № 453)

Лесото 
Королевство Лесото (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в ЮАР)

 Мкртчян, Анатолий Ашотович (до 2 ноября 1992 г., № 1323)
 Гусаров, Евгений Петрович (31 декабря 1992 г., № 1728 — 8 августа 1997 г., № 849)
 Луков, Вадим Борисович (8 августа 1997 г., № 850 — 28 ноября 2000 г., № 1945)
 Кушаков, Андрей Анатольевич (28 марта 2001 г., № 347 — 22 июня 2006 г., № 643)
 Макаров, Анатолий Анатольевич (22 июня 2006 г., № 644 — 20 февраля 2012 г., № 203)
 Петраков, Михаил Иванович (2 апреля 2012 г., № 355 — 3 июля 2019 г., № 314)
 Рогачёв, Илья Игоревич (с 17 июля 2019 г., № 338)

Либерия 
Республика Либерия (послами по совместительству с 1999 г. назначаются послы в Гане)

 Бебко, Василий Степанович (до 2 ноября 1992 г., № 1315)
 Павлов, Павел Денисович (6 апреля 1999 г., № 433 — 4 апреля 2002 г., № 333)
 Орлов, Валерий Яковлевич (15 апреля 2002 г., № 387 — 26 июля 2006 г., № 787)
 Покровский, Андрей Викторович (12 сентября 2006 г., № 992 — Указ об освобождении от должности не найден)
 Барбин, Владимир Владимирович (23 декабря 2009 г., № 1461 — 30 мая 2014 г., № 380)
 Суслов, Дмитрий Юрьевич (30 мая 2014 г., № 382 — 17 мая 2021 г., № 275)
 Бердников, Сергей Леонидович (с 23 ноября 2021 г., № 668)

Ливия 
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия — Государство Ливия

 Попов, Вениамин Викторович (до 31 декабря 1992 г., № 1733)
 Подцероб, Алексей Борисович (31 декабря 1992 г., № 1734 — 23 августа 1996 г., № 1239)
 Букин, Сергей Николаевич (23 августа 1996 г., № 1240 — 26 декабря 2000 г., № 2085)
 Кирпиченко, Сергей Вадимович (26 декабря 2000 г., № 2086 — 13 февраля 2004 г., № 192)
 Шуваев, Валерьян Владимирович (13 февраля 2004 г., № 193 — 16 октября 2008 г., № 1482)
 Чамов, Владимир Васильевич (16 октября 2008 г., № 1484 — 19 марта 2011 г., № 317)
 Молотков, Иван Николаевич (30 января 2012 г., № 121 — 26 ноября 2018 г., № 671)
 Аганин, Айдар Рашидович (с 29 декабря 2022 г., № 978)

Маврикий 
Республика Маврикий

 Трифонов, Виктор Иванович (до 13 сентября 1994 г., № 1908)
 Асатур, Агарон Николаевич (13 сентября 1994 г., № 1909 — 5 мая 1999 г., № 554)
 Нестерушкин, Валерий Михайлович (5 мая 1999 г., № 555 — 12 февраля 2004 г., № 188)
 Иванова, Ольга Яковлевна (12 февраля 2004 г., № 189 — 20 апреля 2011 г., № 475)
 Никифоров, Вячеслав Васильевич (20 апреля 2011 г., № 476 — 18 сентября 2017 г., № 427)
 Климовский, Константин Вячеславович (с 18 сентября 2017 г., № 428)

Мавритания 
Исламская Республика Мавритания

 Шишов, Владимир Сергеевич (до 22 марта 1994 г., № 575)
 Караханов, Тигран Александрович (22 марта 1994 г., № 576 — 12 января 1998 г., № 20)
 Сухин, Валерий Яковлевич (12 января 1998 г., № 21 — 21 января 2003 г., № 56)
 Рогов, Леонид Викторович (21 января 2003 г., № 57 — 15 августа 2008 г., № 1226)
 Байбаков, Владимир Викторович (15 августа 2008 г., № 1227 — 11 ноября 2014 г., № 714)
 Чамов, Владимир Васильевич (11 ноября 2014 г., № 715 — 4 февраля 2021 г., № 65)
 Жилко, Борис Анатольевич (c 4 февраля 2021 г., № 66)

Мадагаскар 
Демократическая Республика Мадагаскар — Республика Мадагаскар

 Сепелев, Юрий Фаддеевич (до 29 апреля 1993 г., № 577)
 Мерзляков, Юрий Николаевич (29 апреля 1993 г., № 578 — 16 мая 1997 г., № 494)
 Макаренко, Александр Михайлович (16 мая 1997 г., № 495 — 4 июня 2001 г., № 639)
 Романов, Юрий Александрович (4 июня 2001 г., № 640 — 16 февраля 2006 г., № 122)
 Гончаренко, Владимир Борисович (16 февраля 2006 г., № 123 — 19 июня 2013 г., № 567)
 Ахмедов, Станислав Анварович (19 июня 2013 г., № 568 — 2 декабря 2020 г., № 750)
 Андреев, Андрей Владимирович (с 2 декабря 2020 г., № 751)

Малави 
Республика Малави (послами по совместительству назначаются послы в Зимбабве)

 Юкалов, Юрий Алексеевич (30 ноября 1994 г., № 2135 — 8 августа 1996 г., № 1143)
 Сафонов, Леонид Алексеевич (8 августа 1996 г., № 1144 — 24 июля 2001 г., № 919)
 Щербак, Олег Николаевич (19 октября 2001 г., № 1239 — 14 сентября 2007 г., № 1203)
 Крюков, Сергей Николаевич (6 февраля 2008 г., № 131 — 15 декабря 2010 г., № 1568)
 Кушаков, Андрей Анатольевич (15 декабря 2010 г., № 1579 — умер 8 марта 2012 г.)
 Бахарев, Сергей Викторович (26 марта 2013 г., № 292 — 26 июня 2019 г., № 296)
 Красильников, Николай Владимирович (с 1 августа 2019 г., № 362)

Мали 
Республика Мали

 Трофимов, Александр Михайлович (до 22 апреля 1992 г., № 420)
 Петровский, Павел Фёдорович (22 апреля 1992 г., № 421 — 1 июля 1996 г., № 1006)
 Корендясов, Евгений Николаевич (1 июля 1996 г., № 1007 — 24 ноября 2000 г., № 1925)
 Клименко, Анатолий Иванович (24 ноября 2000 г., № 1926 — 3 августа 2005 г., № 909)
 Смирнов, Анатолий Павлович (3 августа 2005 г., № 910 — 14 июля 2010 г., № 902)
 Дульян, Алексей Гайкович (14 июля 2010 г., № 903 — 17 июня 2019 г., № 280)
 Громыко, Игорь Анатольевич (с 17 июня 2019 г., № 281)

Марокко 
Королевство Марокко

 Рыбаков, Юрий Михайлович (до 2 ноября 1992 г., № 1324)
 Колотуша, Василий Иванович (16 декабря 1992 г., № 1563 — 31 декабря 1999 г., № 1782)
 Котов, Юрий Михайлович (31 декабря 1999 г., № 1783 — 17 февраля 2004 г., № 210)
 Токовинин, Александр Аврельевич (17 февраля 2004 г., № 211 — 27 августа 2008 г., № 1265)
 Болотин, Борис Фёдорович (27 августа 2008 г., № 1266 — 4 июля 2013 г., № 605)
 Воробьёв, Валерий Павлович (4 июля 2013 г., № 606 — 24 апреля 2018 г., № 171)
 Шуваев, Валерьян Владимирович (24 апреля 2018 г., № 172 — 27 мая 2022 г., № 318)
 Байбаков, Владимир Викторович (с 27 мая 2022 г., № 320)

Мозамбик 
Республика Мозамбик

 Корнеев, Владимир Владимирович (до 5 июня 1996 г., № 805)
 Крылов, Вячеслав Борисович (5 июня 1996 г., № 806 — 24 августа 2000 г., № 1564)
 Земский, Владимир Васильевич (24 августа 2000 г., № 1565 — 15 октября 2004, умер на занимаемой должности)
 Попов, Игорь Валентинович (15 июля 2005 г., № 805 — 17 июня 2010 г., № 756)
 Кемарский, Андрей Вадимович (27 августа 2010 г., № 1080 — 29 июля 2017 г., № 347)
 Суриков, Александр Васильевич (с 29 июля 2017 г., № 348)

Намибия 
Республика Намибия

 Урнов, Андрей Юрьевич (до 5 июля 1994 г., № 1395)
 Хакимов, Бахтиер Маруфович (5 июля 1994 г., № 1396 — 11 ноября 1998 г., № 1351)
 Шумский, Вячеслав Дмитриевич (11 ноября 1998 г., № 1352 — 20 августа 2003 г., № 973)
 Грибков, Николай Михайлович (20 августа 2003 г., № 974 — 23 декабря 2009 г., № 1459)
 Худин, Александр Николаевич (23 декабря 2009 г., № 1460 — 24 июля 2017 г., № 332)
 Уткин, Валерий Иванович (24 июля 2017 г., № 333 — 19 августа 2022 г., № 564)
 Лобач, Дмитрий Анатольевич (с 19 августа 2022 г., № 565)

Нигер 
Республика Нигер (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Мали)

 Балтрунас, Валерийонас Стасевич (до 22 апреля 1992 г., № 418)
 Петровский, Павел Фёдорович (30 сентября 1992 г., № 1146 — 1 июля 1996 г., № 1006)
 Корендясов, Евгений Николаевич (1 июля 1996 г., № 1007 — 24 ноября 2000 г., № 1925)
 Клименко, Анатолий Иванович (30 ноября 2000 г., № 1952 — 3 августа 2005 г., № 909)
 Смирнов, Анатолий Павлович (3 августа 2005 г., № 910 — 14 июля 2010 г., № 902)
 Дульян, Алексей Гайкович (22 июля 2010 г., № 930 — 17 июня 2019 г., № 280)
 Громыко, Игорь Анатольевич (с 28 августа 2019 г., № 401)

Нигерия 
Федеративная Республика Нигерия

 Паршин, Лев Александрович (19 июля 1993 г., № 1047 — 17 декабря 1997 г., № 1299)
 Ильичёв, Геннадий Викторович (11 декабря 1998 г., № 1563 — 12 марта 2004 г., № 350)
 Мелихов, Игорь Александрович (12 марта 2004 г., № 351 — 10 июня 2008 г., № 936)
 Поляков, Александр Дмитриевич (10 июня 2008 г., № 937 — 1 апреля 2013 г., № 307)
 Удовиченко, Николай Николаевич (1 апреля 2013 г., № 308 — 20 апреля 2018 г., № 164)
 Шебаршин, Алексей Леонидович (с 20 апреля 2018 г., № 165)

Руанда 
Руандийская Республика — Республика Руанда

 Комендант, Петр Васильевич (до 11 января 1994 г., № 71)
 Смирнов, Анатолий Павлович (11 января 1994 г., № 72 — 28 июля 1998 г., № 902)
 Ахмедов, Станислав Анварович (28 июля 1998 г., № 903 — 17 сентября 2002 г., № 994)
 Дульян, Алексей Гайкович (17 сентября 2002 г., № 995 — 20 декабря 2006 г., № 1435)
 Ширинский, Миргаяс Миргаясович (20 декабря 2006 г., № 1436 — 22 мая 2013 г., № 503)
 Поляков, Андрей Владимирович (22 мая 2013 г., № 504 — 31 октября 2017 г., № 524)
 Чальян, Карэн Драстаматович (с 14 марта 2018 г., № 106)

Сан-Томе и Принсипи 
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Анголе)

 Синицын, Сергей Яковлевич (до 2 ноября 1992 г., № 1317)
 Капралов, Юрий Семенович (2 ноября 1992 г., № 1319 — 26 июня 1995 г., № 647)
 Раевский, Владимир Николаевич (26 июня 1995 г., № 648 — 17 декабря 1999 г., № 1653)
 Андреев, Сергей Вадимович (21 декабря 1999 г., № 1669 — 14 августа 2002 г., № 890)
 Кемарский, Андрей Вадимович (14 августа 2002 г., № 892 — 14 сентября 2007 г., № 1197)
 Ненашев, Сергей Васильевич (14 сентября 2007 г., № 1199 — 19 октября 2012 г., № 1413)
 Лобач, Дмитрий Анатольевич (19 октября 2012 г., № 1415 — 23 мая 2017 г., № 226)
 Тараров, Владимир Николаевич (с 30 мая 2017 г., № 243)

Сейшельские острова 
Республика Сейшельские Острова

 Киселёв, Сергей Борисович (до 7 сентября 1995 г., № 914)
 Федосов, Геннадий Иванович (7 сентября 1995 г., № 915 — 29 июня 1998 г., № 731)
 Калинин, Владимир Николаевич (29 июня 1998 г., № 732 — 28 февраля 2005 г., № 220)
 Владимиров, Александр Семёнович (28 февраля 2005 г., № 221 — 16 января 2009 г., № 61)
 Калинин, Михаил Иванович (16 января 2009 г., № 62 — 7 ноября 2012 г., № 1501)
 Белоус, Владимир Александрович (27 августа 2013 г., № 687 — 15 января 2020 г., № 10)
 Кожин, Артём Александрович (с 15 января 2020 г., № 11)

Сенегал 
Республика Сенегал

 Липняков, Валерий Николаевич (10 февраля 1992 г., № 126 — 2 июня 1997 г., № 543)
 Балтрунас, Валерийонас Стасевич (2 июня 1997 г., № 544 — 15 августа 2001 г., № 1048)
 Романов, Александр Александрович (15 августа 2001 г., № 1049 — 21 апреля 2006 г., № 414)
 Шульгин, Александр Васильевич (21 апреля 2006 г., № 415 — 16 сентября 2009 г., № 1036)
 Нестерушкин, Валерий Михайлович (19 апреля 2010 г., № 470 — 6 августа 2014 г., № 553)
 Крюков, Сергей Николаевич (6 августа 2014 г., № 554 — умер 11 июня 2019 г.)
 Кураков, Дмитрий Викторович (с 17 августа 2020 г., № 515)

Сомали 
Сомалийская Демократическая Республика — Федеративная Республика Сомали (послом по совместительству назначен посол в Джибути)

 Орлов, Валерий Яковлевич (25 июля 2013 г., № 649 — 27 ноября 2015 г., № 579)
 Кузнецов, Сергей Николаевич (27 ноября 2015 г., № 581 — 4 апреля 2019 г., № 148)
 Голованов, Михаил Алексеевич (с 24 апреля 2019 г., № 185)

Судан 
Республика Судан

 Сухин, Валерий Яковлевич (до 31 декабря 1992 г., № 1741)
 Кузьмин, Александр Иванович (31 декабря 1992 г., № 1742 — 7 июля 1998 г., № 809)
 Кузьмин, Валерий Иванович (7 июля 1998 г., № 810 — 21 января 2003 г., № 60)
 Чистяков, Алексей Фёдорович (21 января 2003 г., № 61 — 12 июля 2007 г., № 868)
 Фазельянов, Энварбик Михайлович (12 июля 2007 г., № 869 — 27 декабря 2013 г., № 958)
 Ширинский, Миргаяс Миргаясович (27 декабря 2013 г., № 959 — умер 23 августа 2017 г.)
 Желтов, Владимир Филиппович (12 марта 2018 г., № 105 — 10 марта 2023 г., № 154)
 Черновол, Андрей Георгиевич (с 10 марта 2023 г., № 156)

Сьерра-Леоне 
Республика Сьерра-Леоне (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Гвинее)

 Микучяускас, Владисловас Косто (до 22 апреля 1992 г., № 415)
 Студенников, Игорь Иванович (2 ноября 1992 г., № 1321 — 27 августа 1998 г., № 996)
 Иващенко, Игорь Георгиевич (26 августа 1998 г., № 994 — 25 марта 2004 г., № 398)
 Малев, Дмитрий Васильевич (13 июля 2004 г., № 894 — 27 января 2011 г., № 94)
 Брегадзе, Александр Вадимович (6 июня 2011 г., № 704 — 4 марта 2019 г., № 88)
 Разумовский, Вадим Владиленович (с 4 марта 2019 г., № 90)

Танзания 
Объединённая Республика Танзания

 Кузнецов, Владимир Николаевич (до 2 ноября 1992 г., № 1326)
 Кулматов, Кенеш Нурматович (2 ноября 1992 г., № 1320 — 14 марта 1997 г, № 233)
 Завгаев, Доку Гапурович (14 марта 1997 г., № 234 — 17 февраля 2004 г., № 207)
 Сафонов, Леонид Алексеевич (26 августа 2004 г., № 1117 — 27 августа 2010 г., № 1075)
 Ранних, Александр Александрович (27 августа 2010 г., № 1076 — 13 февраля 2015 г., № 66)
 Попов, Юрий Фёдорович (13 февраля 2015 г., № 67 — 5 апреля 2022 г., № 186)
 Аветисян, Андрей Левонович (с 5 апреля 2022 г., № 187)

Того 
Тоголезская Республика (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Бенине)

 Чёрный, Олег Николаевич (до 2 ноября 1992 г., № 1322)
 Чепик, Юрий Петрович (31 декабря 1992 г., № 1735 — 8 мая 1998 г., № 515)
 Тимофеев, Владимир Павлович (30 сентября 1998 г., № 1172 — 17 июля 2002 г., № 745)
 Тимошенко, Владимир Семёнович (17 февраля 2003 г., № 200 — 30 июня 2008 г., № 1005)
 Гращенков, Юрий Григорьевич (30 июня 2008 г., № 1007 — 31 мая 2013 г., № 519)
 Ковальчук, Олег Владимирович (31 мая 2013 г., № 521 — 7 августа 2017 г., № 364)
 Евдокимов, Игорь Дмитриевич (с 4 сентября 2017 г., № 411)

Тунис 
Тунисская Республика

 Щиборин, Борис Алексеевич (до 23 августа 1996 г., № 1236)
 Попов, Вениамин Викторович (23 августа 1996 г., № 1237 — 26 июля 2000 г., № 1372)
 Подцероб, Алексей Борисович (26 июля 2000 г., № 1373 — 11 апреля 2006 г., № 355)
 Поляков, Андрей Владимирович (11 апреля 2006 г., № 356 — 14 января 2011 г., № 42)
 Шеин, Александр Петрович (14 января 2011 г., № 43 — 10 июля 2015 г., № 352)
 Николаев, Сергей Анатольевич (10 июля 2015 г., № 353 — 11 января 2022 г., № 5)
 Золотов, Александр Юрьевич (с 11 января 2022 г., № 6)

Уганда 
Республика Уганда

 Кузьмин, Эдуард Леонидович (до 28 февраля 1995 г., № 222)
 Алексеев, Рудольф Фёдорович (28 февраля 1995 г., № 224 — 20 сентября 1999 г., № 1251)
 Садовников, Александр Алексеевич (20 сентября 1999 г., № 1252 — 6 февраля 2004 г., № 144)
 Уткин, Валерий Иванович (6 февраля 2004 г., № 145 — 14 октября 2008 г., № 1470)
 Шишкин, Сергей Николаевич (14 октября 2008 г., № 1471 г. — умер 29 января 2016 г.)
 Поляков, Александр Дмитриевич (3 октября 2016 г., № 513 — 1 сентября 2021 г., № 506)
 Семиволос, Владлен Станиславович (с 1 сентября 2021 г., № 507)

Центральноафриканская Республика 
Центральноафриканская Республика

 Балабанов, Юрий Севастьянович (до 12 мая 1995 г., № 487)
 Красников, Борис Анатольевич (12 мая 1995 г., № 488 — 14 сентября 1999 г., № 1230)
 Каспаров, Александр Владимирович (25 июля 2005 г., № 861 — 15 марта 2011 г., № 307)
 Лобанов, Сергей Иванович (15 марта 2011 г., № 308 — 15 января 2019 г., № 9)
 Титоренко, Владимир Ефимович (15 января 2019 г., № 10 — 10 января 2022 г., № 3)
 Бикантов, Александр Михайлович (с 10 января 2022 г., № 4)

Чад 
Республика Чад 

 Филатов, Владимир Герасимович (до 22 апреля 1992 г., № 409)
 Гуменюк, Геннадий Владимирович (31 декабря 1992 г., № 1745 — 21 апреля 1997 г., № 387)
 Воробьёв, Валерий Павлович (21 апреля 1997 г., № 388 — 22 августа 2000 г., № 1549)
 Панкратов, Александр Иванович (22 августа 2000 г., № 1550 — умер 2 апреля 2003 г.)
 Мартынов, Владимир Николаевич (27 января 2004 г., № 97 — 7 августа 2009 г., № 923)
 Прыгин, Владимир Иванович (14 января 2010 г., № 66 — 17 декабря 2015 г., № 635)
 Чвыков, Александр Михайлович (17 декабря 2015 г., № 636 — 26 октября 2022 г., № 774)
 Соколенко, Владимир Григорьевич (с 26 октября 2022 г., № 775)

Экваториальная Гвинея 
Республика Экваториальная Гвинея (послами по совместительству с 1992 г. назначаются послы в Камеруне)

 Вахрамеев, Лев Александрович (до 7 августа 1992 г., № 886)
 Литвин, Виталий Яковлевич (7 августа 1992 г., № 885 — 6 февраля 1996 г., № 149)
 Уткин, Евгений Алексеевич (6 февраля 1996 г., № 150 — 6 мая 2000 г., № 802)
 Абдуллаев, Пулат Хабибович (26 мая 2000 г., № 963 — 24 марта 2006 г., № 249)
 Ахмедов, Станислав Анварович (24 марта 2006 г., № 250 — 28 февраля 2011 г., № 236)
 Рациборинский, Николай Леонидович (28 февраля 2011 г., № 238 — 18 сентября 2017 г., № 429)
 Башкин, Анатолий Геннадьевич (с 28 января 2018 г., № 28)

Эритрея 
Государство Эритрея

 Ибрагимов, Рашид Абдулович (12 мая 1995 г., № 489 — 5 мая 1999 г., № 553)
 Облов, Александр Степанович (6 августа 1999 г., № 1008 — 24 сентября 2004 г., № 1215)
 Труцук, Николай Иванович (24 сентября 2004 г., № 1216 — 25 февраля 2009 г., № 220)
 Чубаров, Игорь Николаевич (25 февраля 2009 г., № 221 — 19 января 2015 г., № 23)
 Ярахмедов, Азим Алаудинович (19 января 2015 г., № 24 — 17 мая 2021 г., № 273)
 Мозго, Игорь Николаевич (с 17 мая 2021 г., № 274)

Эсватини 
Королевство Эсватини (послами по совместительству назначаются послы в Мозамбике)

 Земский, Владимир Васильевич (31 октября 2000 г., № 1813 — 15 октября 2004, умер на занимаемой должности)
 Попов, Игорь Валентинович (1 июня 2006 г., № 551 — 17 июня 2010 г., № 756)
 Кемарский, Андрей Вадимович (21 октября 2010 г., № 1276 — 29 июля 2017 г., № 347)
 Суриков, Александр Васильевич (с 16 февраля 2018 г., № 76)

Эфиопия 
Эфиопия — Федеративная Демократическая Республика Эфиопия

 Миронов, Лев Давыдович (до 22 мая 1995 г., № 509)
 Волков, Владимир Андреевич (22 мая 1995 г., № 510 — 9 июля 1999 г., № 888)
 Липняков, Валерий Николаевич (9 июля 1999 г., № 889 — 28 февраля 2005 г., № 224)
 Афанасьев, Михаил Юрьевич (28 февраля 2005 г., № 225 — 29 октября 2010 г., № 1304)
 Уткин, Валерий Иванович (29 октября 2010 г., № 1305 — 23 июня 2014 г., № 455)
 Ткаченко, Всеволод Игоревич (23 июня 2014 г., № 456 — 27 марта 2019 г., № 133)
 Терехин, Евгений Евгеньевич (с 27 марта 2019 г., № 134)

Южно-Африканская Республика 
Южно-Африканская Республика

 Гусаров, Евгений Петрович (31 декабря 1992 г., № 1728 — 8 августа 1997 г., № 849)
 Луков, Вадим Борисович (8 августа 1997 г., № 850 — 28 ноября 2000 г., № 1945)
 Кушаков, Андрей Анатольевич (28 ноября 2000 г., № 1946 — 22 июня 2006 г., № 643)
 Макаров, Анатолий Анатольевич (22 июня 2006 г., № 644 — 20 февраля 2012 г., № 203)
 Петраков, Михаил Иванович (20 февраля 2012 г., № 204 — 3 июля 2019 г., № 314)
 Рогачёв, Илья Игоревич (с 3 июля 2019 г., № 315)

Южный Судан 
Республика Южный Судан (послами по совместительству назначаются послы в Уганде)

 Шишкин, Сергей Николаевич (18 июля 2013 г., № 629 — умер 29 января 2016 г.)
 Поляков, Александр Дмитриевич (3 октября 2016 г., № 512 — 1 сентября 2021 г., № 506)
 Семиволос, Владлен Станиславович (с 4 октября 2021 г., № 576)

Примечания

См. также 
 Список дипломатических представительств России
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Список послов Российской Федерации в государствах Америки
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Список представителей Российской Федерации при международных организациях
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации
 Посол

Ссылки 
 Послы Российской Федерации в странах Африканского региона
 Полномочные представительства, миссии, посольства СССР
 Послы СССР в странах Африканского региона
 [www.pseudology.org/MID/Posly_Africa.htm Список послов СССР в Африке]